Monod är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Adolphe Monod (1802−1856), fransk reformert väckelsepredikant av schweizisk börd
 Frédéric Monod (1794−1863), fransk teolog
 Gabriel Monod (1844–1912), fransk historiker
 Gaston Monod (1883–1914), fransk språk- och litteraturvetare
 
 Théodore Monod (1902−2000), fransk marinbiolog och Afrikakännare
 Wilfred Monod (1867−1943), fransk teolog

Franska efternamn